«Кровососу́щие уро́ды» () — американский фильм ужасов, снятый в жанре трэша и сэксплотейшна режиссёром Джоэлом М. Ридом на студии Troma Entertainment в 1976 году. Основан на фильме Хершела Гордона Льюиса «Кудесник крови» 1970 года.

Сюжет 
Сарду имеет собственный театр ужасов, где показывает садистские представления: девушек под видом "магии" пытают на сцене. Однако, на самом деле девушек пытают не только на сцене, но и за кулисами. Девушки сидят в клетках, подвергаются регулярным истязаниям и питаются сырым мясом. На одном представлении девушке сжимают голову тисками так, что она умирает. Один респектабельный критик, Криси Сайло, отказывается писать статью о представлении, мотивируя это тем, что он «не верит» в происходящее на сцене. Помощник Сарду, отвратительный карлик Ральфус, похищает критика и сажает на цепь. Сарду объясняет Сайло, что пытки ломают волю девушек, и те начинают беспрекословно ему подчиняться, называя хозяином, сам же критик, в случае отказа написать хвалебную статью, станет частью представления. 

Сарду с помощником планирует поставить новое шоу: совместить садизм и балет. Для этого они похищают известную балерину Наташу ди Натали. Чтобы заставить её участвовать в представлении, ей демонстрируют пытки и убийства других девушек. Балерина соглашается только тогда, когда перед ней отпиливают ноги её коллеге.

Тем временем влюблённый в девушку Том Маверик заявляет об её исчезновении. Продажный полицейский - сержант Джон Туччи объясняет ему, что в этом городе без взятки ничего не происходит. Вскоре Сарду объявляет о премьере своего шоу, и Туччи приходит к нему, вымогая деньги.

Садистский балет, на котором Наташа перед публикой убивает критика, состоялся. Сидя в зале сержант говорит Маверику, что шоу - прикрытие для основного бизнеса Сарду - торговли белыми рабынями, а в стране очень много мест, где существует работорговля и остановить это невозможно: если закрыть её в одном месте, она обязательно появится в другом. Туччи и Маверик проникают за кулисы и обезвреживают Сарду и его помощников. Сержант, надеясь добраться до денег Сарду обнаруживает девушек в клетках и отпирает их. Обезумевшие девушки затаскивают его в клетку и съедают. Наташа, пытаясь спасти хозяина Сарду, убивает своего возлюбленного. Девушки, выбравшись из клеток, празднуют, съедая своих мучителей.

В ролях 
 Шеймус О’Брайен — Сарду
 Луис Де Хесус — Ральфус
 Виджу Крем — Наташа ди Натали
 Найлз МакМастер — Том Маверик
 Дан Фауси — Сержант Джон Туччи
 Алан Диллей — Криси Сайло, критик
 Альфонсо Денобль — средневосточный работорговец
 Эрни Пишер — доктор

Ссылки 

Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов 1976 года
Фильмы ужасов США
Фильмы 1976 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Troma Entertainment
Фильмы о вампирах